Stärker ist der Name von

Personen:
 Hubert Stärker (1936–2021), deutscher Unternehmer und Politiker

Unternehmen:
 Zeuna Stärker, ehemaliges deutsches Unternehmen der Automobilzulieferindustrie

Siehe auch:
 Starker